Il doppio del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Bogotá 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian Dabul e Marcelo Melo che hanno battuto in finale Marcos Daniel e Santiago González 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Marcos Daniel /  Santiago González (finale)
Assente

 Brian Dabul /  Marcelo Melo (Campioni)
 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Bogotá 2005